Subic, municipalità delle Filippine nella Provincia di Zambales
Baia di Subic, baia delle Filippine sul Mar Cinese meridionale
Subic Bay, ex base navale della Marina militare degli Stati Uniti
Zona franca di Subic Bay, zona franca creata nel 1991 sull'area della stessa base navale